Карлос Пачеко (; полн. имя — Карлос Пачеко Перухо (); ) — испанский художник, график, иллюстратор, создатель комиксов. Хорошо известен в США благодаря сериям комиксов «Мстители навсегда» (Avengers Forever), «Люди Икс» (X-Men) и «Зелёный Фонарь» (Green Lantern).

Жизнь и творчество 
Родился 14 ноября 1961 года в Сан-Роке, Кадис, Испания. Карьеру начал с работы на Planeta DeAgostini Comics, где занимался преимущественно обложками испанских изданий комиксов компании Marvel. Позже вместе с писателем  создал образы Iberia Inc. и Tríade Vértice — двух групп супергероев, популярных у испаноязычных любителей комиксов. Planeta-DeAgostini издала также и мини-серию, посвящённую приключениям этих персонажей.

В начале 1990-х участвовал в работе над 4-серийным комиксом «Тёмный страж» (Dark Guard), где его коллегами были писатель  и художник . Благодаря этому проекту Карлоса впервые заметили в США и вскоре предложили постоянную работу. В 1994-м Пачеко уже в Америке вместе с  и  был занят мини-серией «Епископ» (Bishop). В том же году художник получил заказ от другой крупной компании, издающей комиксы, DC Comics, и совместно с Марком Уэйдом и  подготовил к выпуску три комикса из серии «Флэш» (The Flash).

Позже Пачеко принял участие ещё в одной мини-серии — X-Universe. А в конце 1995-го он, Кэм Смит и Уоррен Эллис подготовили для Marvel серию Starjammers, успех которой превзошёл все ожидания. После этого дуэт Пачеко — Смит пригласили поработать в другом проекте Marvel — серии «Экскалибур» (Excalibur), а затем и в серии «Фантастическая четвёрка» (Fantastic Four). Спустя короткое время Карлос уже трудился над двумя выпусками «Фантастической четвёрки». К этому моменту он был уже одним из наиболее востребованных художников-графиков компании, его работы публиковались в Wizard и других популярных журналах.

В начале 1997 года Пачеко поручили работу над одной из главных серий, издаваемых Marvel, — «Люди Икс» (X-Men); его напарниками стали писатели  и , а также художник . Карлос участвовал в 13 выпусках серии и в мае 1998-го перешёл в другой проект — ограниченную серию «Мстители навсегда» (Avengers Forever), в которой его коллегами по цеху стали Курт Бьюсик и . Именно тогда и сложился плодотворный дуэт Мерино и Пачеко.

В 2000-м он вновь был задействован в «Фантастической четвёрке», причём даже не столько как художник, сколько как разработчик сюжетной линии. В то же самое время он работал и над мини-серией «Нелюди» (Inhumans). А чуть позже вместе с писателями Дэвидом Гойером и Джеффом Джонсом занялся для DC Comics созданием 96-страничной графической новеллы JLA/JSA: Virtue and Vice, благодаря которой в моду вошло ежегодное объединение Лиги Справедливости (Justice League) и Общества Справедливости (Justice Society) во имя борьбы с неким общим врагом.

В 2003 году Пачеко вновь объединился с Куртом Бьюсиком ради проекта Arrowsmith, опубликованного WildStorm. Это альтернативная, магическая версия Первой мировой войны, где в качестве оружия используются драконы, вампиры и волшебные заклинания.

Вернувшись в следующем году в DC Comics, Карлос объединился с писателем Джефом Лоубом и создал линейку историй под названием Absolute Power для серии Superman/Batman. В том же году он, чередуясь с художником , совместно с писателем Джеффом Джонсом принял участие в выпуске новой серии под названием «Зелёный Фонарь» (Green Lantern). С 2006-го Пачеко вновь работал с Куртом Бьюсиком — теперь уже над серией Superman для DC Comics. В 2008-м всё для той же DC Comics занимался обложками еженедельной серии Trinity, на которых изображал Бэтмена, Супермена и Чудо-женщину (Wonder Woman). А в 2008—2009 ассистировал художнику  при создании иллюстраций мини-серии Final Crisis.

В феврале 2009-го Пачеко подписал эксклюзивный контракт с компанией Marvel. В том году среди его работ выделяется серия Ultimate Comics: Avengers. В 2013-м он был одним из создателей ограниченной серии «Эра Альтрона» (Age of Ultron), а также сотрудничал с писателем Риком Ремендером в серии Captain America.

Библиография 

Marvel Comics
 Motormouth & Killpower #12 (1993)
 Dark Guard (мини-серия) #1-4 (Marvel UK, 1993—1994)
 Bishop («Епископ») (мини-серия) #1-4 (1994—1995)
 X-Universe (мини-серия) #1-2 (1995)
 Excalibur #90 (вместе с другими художниками); #95-96, 98, 103 (в одиночку) (1995—1996)
 Starjammers (мини-серия) #1-4 (1995—1996)
 Fantastic Four («Фантастическая четвёрка») #415-416 (1996)
 X-Men («Люди Икс») том 2, #62-67, 69-72, 74 (1997—1998)
 Avengers/Squadron Supreme («Мстители») (1998)
 Wolverine #127 (вместе с другими художниками) (1998)
 Avengers Forever («Мстители навсегда»; ограниченная серия) #1-12 (1998—2000)
 Fantastic Four, том 3, #35-41, 44, 47-50 (2000—2002)
 Inhumans («Нелюди») том 3, #1-4 (писатель) (2002)
 Thor («Тор») том 2, #57 (вместе с другими художниками) (2003)
 Ultimate Comics: Avengers (мини-серия) #1-6 (2009—2010)
 Ultimate Comics: Thor #1-4 (2010—2011)
 Uncanny X-Men #534.1 (2011)
 X-Men («Люди Икс»; отдельная мини-серия) #1 (2011)
 Uncanny X-Men том 2, #1-3, 9-10, 20 (2011—2012)
 The Incredible Hulk том 4, #12 (2012)
 Age of Ultron («Эра Альтрона») #6-10 (2013)
 Captain America том 6, #10-15 (2013—2014)
 Squadron Sinister (мини-серия) #1-4 (2015)
 Occupy Avengers #1-4 (2016—2017)

DC Comics
 The Flash том 2, #93-94, 99 (1994—1995)
 JLA/JSA: Virtue and Vice (2002)
 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember, Volume Two (2002)
 Arrowsmith (мини-серия) #1-6 (2003—2004)
 Astro City/Arrowsmith (2004)
 Green Lantern («Зелёный Фонарь») том 4, #1-3, 7-8 (2005—2006)
 Superman/Batman #14-18, 26 (2005—2006)
 Superman #654-659, 662—664, 667, ежегодный #13 (2006—2008)
 DC Universe #0 (2008)
 Justice League of America («Лига Справедливости») том 2, #21 (2008)
 Final Crisis'' (мини-серия) #4-6 (вместе с другими художниками) (2008—2009)

Примечания

Ссылки 
 Carlos Pacheco. GUIA del COMIC
 Carlos Pacheco. Comicbookdb
 Карлос Пачеко (Carlos Pacheco). Лаборатория фантастики

Художники комиксов
Сотрудники Marvel Comics
Сотрудники DC Comics